Michael Kelly puede referirse a:

Personas 
 Michael Kelly (1969-), actor de cine y televisión estadounidense.
 Michael Kelly (1850-1940), arzobispo católico australiano.
 Michael Kelly (1762-1826), tenor irlandés.